Пётр Сутугин:
 Сутугин, Пётр Матвеевич (ок. 1764 — 1828) — купец 1-й гильдии, заседатель Санкт-Петербургской палаты Гражданского суда, основатель дворянского рода Сутугиных.
 Сутугин, Пётр Павлович (1825—1896) — действительный статский советник, гласный Городской думы Санкт-Петербурга, меценат.